Джордан Стаал — канадський хокеїст.
 Ерік Стаал — канадський хокеїст.
 Марк Стаал — канадський хокеїст.